Milliken (Colorado)
Milliken (Indiana)
Milliken (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos